Dipartimento di Dagana – dipartimento della regione di Hadjer-Lamis (Ciad)
Dipartimento di Dagana – dipartimento della regione di Saint-Louis (Senegal)